ZKB peut faire référence à :
  ;
 Zürcher Kantonalbank, banque cantonale de Zurich.